Fairton bezeichnet
 einen Ort in New Jersey in den USA, siehe Fairton (New Jersey)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Fairton (Neuseeland)